Greenbrier (Arkansas)
Greenbrier (Tennessee)
Ou ainda:
Condado de Greenbrier

Desambiguações de topônimos